ŁKS Łódź – polska kobieca drużyna siatkarska z Łodzi, będąca sekcją klubu sportowego ŁKS Łódź. Finalista Pucharu Konfederacji CEV z 1990 r. Drużyna występuje w TAURON Lidze. Dwukrotny mistrz Polski i reprezentant kraju w Lidze Mistrzyń. Aktualnie występuje pod nazwą ŁKS Commercecon Łódź.

Sukcesy 
  Mistrzostwa Polski
 1. miejsce (2x): 1983, 2019
  2. miejsce (3x): 1982, 1986, 2018
  3. miejsce (6x): 1985, 1987, 1989, 2020, 2021, 2022

  Puchar Polski
  1. miejsce (3x): 1976, 1982, 1986
  2. miejsce (1x): 2018
  3. miejsce (5x): 1984, 1987, 1988, 1990, 2021

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 
 1929 – wyodrębnienie z sekcji lekkoatletycznej sekcji gier sportowych (hazena, koszykówka i siatkówka) z inicjatywy Klaudiusza Lityńskiego
 1958 – Eugeniusz Krupiński reaktywuje sekcję siatkówki żeńskiej i ściąga z Victorii Łódź trenera Ryszarda Felisiaka i jego zespół
 1968 – historyczny awans do ekstraklasy i mistrzostwo Polski juniorek
 1976 – Puchar Polski
 1982 – wicemistrzostwo i Puchar Polski
 1983 – mistrzostwo Polski
 1986 – wicemistrzostwo i Puchar Polski 
 1990 – finalista Pucharu Konfederacji CEV
 1993 – spadek z ekstraklasy; seniorki wycofane z rozgrywek, w sekcji przez pewien czas działają jedynie grupy młodzieżowe
 1998 – awans do II ligi (dziś I)
 2010 – powołanie do życia Stowarzyszenia ŁKS Siatkówka Żeńska, kontynuatora tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego
 2011 – powrót do rozgrywek na szczeblu centralnym – awans do II ligi (trzeci poziom w hierarchii rozgrywek)
 2014 – awans do I ligi
 2016 – powrót do ekstraklasy po 23 latach
 2018 – wicemistrzostwo Polski
 2019 – mistrzostwo Polski po 36 latach
 2020 - brązowy medal MP
 2021 - brązowy medal MP
 2022 - brązowy medal MP

Puchar Polski w latach 2014-2023

ŁKS Łódź w europejskich pucharach

Trenerzy siatkarek ŁKS 
Jedną z najważniejszych postaci wśród trenerów siatkarek ŁKS-u jest Ryszard Felisiak, który brał udział w powołaniu w 1958 sekcji w klubie (siatkówka istniała w klubie przed II wojną światową; wchodziła w skład sekcji gier sportowych). Przez ponad 20 lat pracy jako pierwszy trener udało mu się wychować wiele utalentowanych zawodniczek. Jego największym sukcesem było wywalczenie Pucharu Polski w 1976. Trzykrotnie pierwszym szkoleniowcem ŁKS-u był Jerzy Matlak, który opiekował się także reprezentacją Polski w latach 1984–1985 i 2009–2011. Drużyna za jego rządów wywalczyła pierwsze mistrzostwo kraju (1983). Po drugie, w sezonie 2018/2019, sięgnął Słowak, Michal Mašek (był trenerem do końca stycznia 2022 - najpierw został odsunięty od treningów z zespołem, później poinformowano o rozwiązaniu z nim umowy za porozumieniem stron). Od stycznia do listopada 2020 funkcję pierwszego trenera piastował Włoch, Giuseppe Cuccarini.

Kadra

Sezon 2023/2024

Sezon 2022/2023 

 Trener:  Alessandro Chiappini
 Asystenci: Adrian Chyliński, Maciej Juszt

Siatkarki ŁKS 
Sekcja siatkówki kobiet w ŁKS wychowała, głównie za sprawą Ryszarda Felisiaka, wiele znakomitych zawodniczek. Przeszło dwadzieścia z nich reprezentowało barwy kadry narodowej.

Obcokrajowcy w drużynie

Sekcja siatkówki mężczyzn 
Przed II wojną światową w klubie istniała także sekcja siatkówki mężczyzn, która należała do najlepszych w kraju. Łodzianie w latach 1930–1931 dwukrotnie z rzędu wygrywali mistrzostwa Polski. Dodatkowo jako pierwsi w kraju sięgnęli po krajowy Puchar (1932).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Kluby siatkarskie w województwie łódzkim
ŁKS Łódź
Kluby siatkarskie założone w 1929